Capuano significa abitante di Capua, tuttavia l'aggettivo può avere anche altri significati:

Architettura 
Anfiteatro Capuano – anfiteatro romano di Capua antica
Castel Capuano – Castello di Napoli
Vico Sedil Capuano – vico del centro di Napoli in cui si trovano i seguenti monumenti:
Chiesa di San Gennaro a Sedil Capuano
Palazzo in vico Sedil Capuano (n. 16)
Palazzo in vico Sedil Capuano (n. 21)
Palazzo Capuano – palazzo napoletano ubicato in vico San Pellegrino
Palazzo Capuano (Portici) – edificio storico di Portici, già Palazzo Ducale, ubicato in Piazza S. Ciro.

Persone 
Ángel Capuano (Buenos Aires, 25 gennaio 1910) – calciatore argentino
Antonello Capuano (Campobasso, 31 ottobre 1978) – compositore, arrangiatore e chitarrista italiano
Antonio Capuano (Napoli, 1940) – regista, scenografo  e pittore italiano
Chris Capuano (West Springfield, 19 agosto 1978) è un giocatore di baseball statunitense
Ciro Capuano (Napoli, 10 luglio 1981) – calciatore italiano
Domenico Capuano (Torino, 21 aprile 1975) – musicista, compositore e produttore discografico italiano
Enrico Capuano (Roma, 27 luglio 1964) – cantautore italiano
Ezio Capuano (Salerno, 19 gennaio 1965) – allenatore di calcio italiano
Karim Capuano (Barletta, 16 dicembre 1975) – attore e personaggio televisivo italiano
Luca Capuano (Napoli, 7 marzo 1977) – attore italiano
Luigi Capuano (Napoli, 13 luglio 1904 – Roma, 20 ottobre 1979) – regista e sceneggiatore italiano
Marco Capuano (Pescara, 14 ottobre 1991) – calciatore italiano
Mario Capuano (...) – musicista, compositore, produttore discografico e arrangiatore italiano
Mike Capuano (Somerville, 9 gennaio 1952) – è un politico statunitense
Pietro Capuano (... – Viterbo, agosto  1214) – cardinale e teologo italiano
Pietro Capuano iuniore (... – 1242) – cardinale e patriarca cattolico italiano, nipote di Pietro Capuano

Altro 
cratere Capuano – cratere lunare
Placito capuano – uno dei primi documenti scritti in volgare
Capuano – storica e nobile famiglia italiana